Název Mazák může označovat:

 lokalitu v obci Ostravice
 Mazák (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace v úbočí Lysé hory
 Mazák (přítok Ostravice) – vodní tok pramenící v úbočí Lysé hory, přítok řeky Ostravice
 Dolní Mazák – skalní masív v úbočí Lysé hory
 Horní Mazák – skalní masív v úbočí Lysé hory
 slangový výraz pro člověka (vojáka, studenta, …) se zkušenostmi.
 Mazák (příjmení) – český příjmení
 Mazák (pivo) – značka piva z minipivovaru Dolní Bojanovice

Externí odkazy